Katona Béla (1855–1904) ügyész
 Katona Béla (1891–1948) újságíró, szerkesztő
 Katona Béla (1920–2018) hegedűművész, zenepedagógus
 Katona Béla (1924–1999) irodalomtörténész, helytörténész 
 Katona Béla (1944) politikus, országgyűlési képviselő, tárca nélküli miniszter, az Országgyűlés elnöke

Jegyzetek